Demodes är ett släkte av skalbaggar. Demodes ingår i familjen långhorningar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Långhorningar
Demodes